Adobe Systems Robohelp es un aplicación informática para la creación y edición de manuales de ayuda.

Creado, originalmente, por Ehelp Corporation, ahora es propiedad de Adobe Systems tras la compra de Macromedia.

Existe la versión server orientada a redes.

Enlaces externos 
 Sitio web en español.
 Sitio web en español de Robohelp Server

Aplicaciones informáticas